Антанас Каваляускас (* 1984) — професійний баскетболіст, грає на позиціях центрового і важкого форварда.
 Віталіюс Каваляускас (* 1983) — литовський футболіст, нападник клубу «Локомотив» (Радвілішкіс).
 Егідіюс Каваляускас (* 1988) — литовський боксер.
 Йонас Каваляускас (1920—2007) — радянський литовський актор, Народний артист Литовської РСР.
 Чесловас Каваляускас (1923—1997) — литовський священник, богослов, поет, перекладач Біблії, в'язень Ґорлаґу, учасник Норильського повстання.
литовські прізвища